

Geografia 
 Servia – ex comune nella periferia della Macedonia occidentale in Grecia
 Velventos-Servia – comune nella periferia della Macedonia occidentale in Grecia

Persone 
 Josep Maria Servia – pilota automobilistico spagnolo
 Oriol Servià – pilota automobilistico spagnolo
 Salvador Servià – politico spagnolo

Altro 
 Servia – nave passeggeri della Cunard Line. Quando fu commissionata, era la nave più grande del mondo

Pagine correlate 
 Servio (disambigua)